Noferhotepesz (nfr ḥtp-s, „Az ő békéje/elégedettsége/kegyelme gyönyörű”) két ókori egyiptomi hölgy neve volt:

 Noferhotepesz hercegnő, Dzsedefré fáraó lánya (IV. dinasztia)
 Noferhotepesz királyné, Uszerkaf felesége, Szahuré anyja (V. dinasztia)